Babendererde ist der Familienname folgender bekannter Personen:
 Andreas Babendererde (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Antje Babendererde (* 1963), deutsche Schriftstellerin

Babendererde ist außerdem der Familienname einer literarischen Figur:
 Ingrid Babendererde. Reifeprüfung 1953, Roman (1985) von Uwe Johnson

Siehe auch:
 Baben der Erde